Pauls puede hacer referencia a:

Personas 
 Alan Pauls, escritor argentino.
 Ana Pauls, actriz argentina.
 Axel Pauls, actor y productor argentino.
 Cristian Pauls, actor, guionista y director de cine argentino.
 Gastón Pauls, actor y conductor de televisión argentino.
 Nicolás Pauls, actor argentino.

Lugares 
Pauls, municipio de Cataluña, España. 
Pauls Valley, ciudad del condado de Garvin, Oklahoma, Estados Unidos.